Ипполит Александрович Панаев (1822—1901) — действительный статский советник,  путей сообщения Николаевской железной дороги,  и  — автор ряда книг философского содержания.

Биография 
Ипполит Панаев родился 28 июля 1822 года; из дворян. Его дедом был пермский губернский прокурор  Иван Иванович Панаев. Получив необходимое образование в Санкт-Петербурге, занял должность инженера путей сообщения на Николаевской железной дороге, где занимался строительством участка пути от Бологого до Москвы. В дальнейшем состоял в числе чинов по особым поручениям при главноуправляющем путями сообщения и публичных зданий, в середине 1860-х — инспектором классов в Институте инженеров путей сообщения.

Одновременно стал пробовать свои силы на литературном поприще. В основном публиковал свои повести и рассказы в журнале «Современник», где соредактором был его двоюродный брат Иван Иванович Панаев. С 1856 по 1866 год заведовал конторой и хозяйственной частью журнала. Оставил воспоминания о Некрасове.

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона философские труды И. А. Панаева были охарактеризованы как «лишенные научного значения книги», однако это лишь субъективное мнение одного анонимного автора; кроме того, со временем сочинения Панаева приобрели и некоторую историческую ценность (ссылки на него можно найти в публикациях XX—XXI вв.

Ипполит Александрович Панаев скончался в 1901 году.

Библиография 
Избранные труды:

 «Разыскатели истины» (, 1878).
 «Пути к рациональному мировоззрению» (1880).
 «Nosce te ipsum» (1881).
 «О влиянии направления знания на состояние умов» (1882).
 «Голос неравнодушного о том, что одно могло бы избавить человека от зол, им самим созданных и создаваемых» (1888).
 «Голос долга, мысли о воспитании человека» (1885).
 «Еще о сознании, как условии бытия» (1888).
 «Свет жизни» (1893).

Примечания

Литература 
 
 Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 4. — М., 1999; БиЭ.

Ссылки 
 Из архива петербургской конторы «Современника» .

Персоналии:Корпус инженеров путей сообщения
Преподаватели института Корпуса инженеров путей сообщения
Ипполит Александрович
Действительные статские советники
Русские писатели